Serie M steht für:

 Chevrolet Serie M, Automodell der Marke Chevrolet, siehe Chevrolet Copper-Cooled
 Dodge Serie M, Automodell der Marke Dodge, siehe Dodge Victory

Siehe auch:
 M-Serie